

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Braxton – comune della contea di Simpson, nel Mississippi
 Contea di Braxton – contea della Virginia Occidentale

Persone 
 Anthony Braxton (1945) – compositore e polistrumentista statunitense
 Carter Braxton – politico statunitense
 Dwight Braxton, meglio conosciuto come Dwight Muhammad Qawi (1953) – ex pugile statunitense
 Edward Braxton – prelato cattolico statunitense
 Elliott M. Braxton – politico statunitense
 Janice Braxton, nata Janice Faye Lawrence (1962) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 John Braxton Hicks (1823-1897) – medico inglese, specializzato in ostetricia
 Kara Braxton (1983) – cestista statunitense
 Leroy Braxton Cochran, detto Roy (1919-1981) – ostacolista e velocista statunitense
 Tamar Braxton (1977) –  cantautrice, attrice e personaggio televisivo statunitense
 Toni Braxton (1967) – cantante statunitense
 Traci Braxton (1971-2022) – cantante e personaggio televisivo statunitense
 Trina Braxton – cantante, attrice e personaggio televisivo statunitense
 Tyondai Braxton (1978) – musicista, compositore e cantante statunitense

Altro 
 Braxton – nome proprio di persona maschile statunitense